Станисла́в Андре́евич Нама́шко (; ) — молдавский футболист, имеющий также российское гражданство, игрок сборной Молдавии.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 2005 году в клубе «Тирасполь», в составе которого выступал до января 2008 года, став за это время бронзовым призёром чемпионата и полуфиналистом кубка страны. Всего за «Тирасполь» провёл 88 матчей, из которых 4 игры в кубке Молдавии и 6 — в Кубке Интертото.

В январе 2008 года перешёл в «Шериф», в составе которого дважды становился чемпионом Молдавии, дважды обладателем кубка, обладателем кубка содружества и дважды признавался лучшим вратарём страны. Всего в составе «Шерифа» провёл 53 матча, из которых 10 матчей провёл в Лиге чемпионов, 6 встреч сыграл в групповом этапе Лиги Европы и 4 игры провёл в кубке страны.

19 января 2010 года было сообщено, что «Шериф» достиг договорённости с «Кубанью» о переходе Станислава в краснодарский клуб, а 25 января Намашко присоединился к «Кубани» на предсезонном сборе в Турции. На следующий день подписал с «Кубанью» трёхлетний контракт. Однако из-за проблем с паспортом на протяжении почти трети первенства не мог попасть даже в заявку на матч. Дебютировал в составе «Кубани» 3 ноября в выездном матче предпоследнего 39-го тура первенства против волгоградского «Ротора». Дебют оказался удачным, поскольку в той встрече Станислав не пропустил ни одного мяча и был признан игроком матча. В том сезоне Станислав стал победителем первенства среди команд Первого дивизиона России. Летом 2011 года на правах аренды был заявлен за нальчикский «Спартак». Дебютировал в Российской Премьер-лиге 19 ноября против «Краснодара». Проведя за клуб из Нальчика две встречи, покинул команду в декабре 2011 года. В январе 2013 года по окончании контракта покинул футбольный клуб «Кубань».

21 февраля 2013 года Станислав подписал контракт с астраханским «Волгарём». В феврале 2014 года подписал контракт с тираспольским клубом «Динамо-Авто». 30 июня Станислав подписал контракт на два года с азербайджанским клубом АЗАЛ. 17 августа дебютировал в Премьер-лиге в матче против клуба «Симург».

11 июля 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом «Левадиакос», выступающим в Греческой футбольной суперлиге.

13 февраля 2018 года подписал контракт с клубом «Дечич», выступающим в высшей лиге чемпионата Черногории.

16 июля 2018 года перешёл в клуб «Зета», выступающий в высшей лиге чемпионата Черногории, подписав с ним однолетний контракт. В 2019 году помог клубу занять третье место и стать бронзовым призёром высшей лиги чемпионата Черногории.

5 июля 2019 года подписал однолетний контракт с клубом «Кешля», выступающим в азербайджанской Премьер-лиге. 18 июня 2020 года исполком АФФА принял решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с пандемией коронавируса. «Кешля» заняла в итоге третье место, выйдя в Лигу Европы УЕФА. 4 июля 2020 года в «Кешле» подтвердили о продлении контракта на один год. 24 мая 2021 года в финале Кубка Азербайджана помог своему клубу обыграть клуб «Сумгайыт» и завоевать трофей. 9 июня 2021 года продлил контракт с клубок ещё на один год. 27 июля 2022 года подписал контракт с футбольный клубом «Бэлць» выступающим в молдавской Супер-лиге .

В сборной 
За молодёжную сборную Молдавии дебютировал 11 октября 2005 года в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2006 года против сборной Италии. Всего в составе молодёжной сборной сыграл семь матчей. Победитель турнира Malta International Football Tournament 2006.

В составе главной национальной команды дебютировал 17 ноября 2007 года в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2008 года против сборной Венгрии, в котором не пропустил ни одного мяча, благодаря чему его команда одержала «сухую» победу со счётом 3:0.

29 марта 2011 года в выездном матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2012 года против сборной Швеции отразил пенальти от Златана Ибрагимовича.

23 мая 2012 года вывел сборную Молдовы на матч со сборной Венесуэлы с капитанской повязкой.

15 ноября 2020 года провёл 50-й матч за сборную Молдавии сыграв против сборной Греции в рамках Лиги Наций УЕФА.

Семья 
Братья Сергей и Александр также футболисты.

Достижения

Командные 
 «Тирасполь»
 Бронзовый призёр чемпионата Молдавии: 2005/06

 «Шериф»
 Чемпион Молдавии (2): 2007/08, 2008/09
 Обладатель кубка Молдавии (2): 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Содружества: 2009

 «Кубань»
 Победитель Первого дивизиона России: 2010

 «Зета»
 Бронзовый призёр чемпионата Черногории: 2018/19

 «Кешля»
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2019/20
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2020/21

 Молодёжная сборная Молдавии
 Победитель турнира Malta International Football Tournament 2006

Личные 
 «Шериф»
 Лучший вратарь Молдавии (2): 2008, 2009
 «Спортивные звания»
 Мастер спорта Молдовы

Статистика выступлений

Клубная 

Источники: footballfacts.ru, soccerway.com, moldova.sports.md, fc-sheriff.com.

В сборной 

Итого: 56 матчей / 88 голов пропущено; 8 побед, 14 ничьих, 34 поражений.

Источник: eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Газета.ru

Футболисты Молдавии
Футболисты России
Игроки сборной Молдавии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Тирасполь»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Динамо-Авто»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Дечич»
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Шамахы»